Пророки — множественное число от слова «пророк», люди предвидящие (через особые откровения свыше) и предсказывающие будущее.
 Пророки — вторая группа (Невиим; 8 книг) еврейской Библии (Танаха). Включает сочинения иудейских авторов — больших (великих) или малых пророков — называемых так по объёму их книг.
 Большие Пророки (Великие Пророки; ) — книги следующих пророков: 1/ Исаия, 2/ Иеремия, 3/ Даниил, 4/ Иезекииль.
 Малые Пророки — книги 12 пророков: 1/ Иоиль, 2/ Иона, 3/ Амос, 4/ Осия, 5/ Михей, 6/ Наум, 7/ Софония, 8/ Аввакум, 9/ Авдий, 10/ Аггей, 11/ Захария, 12/ Малахия.
 «Малые Пророки» (1652) — библейский комментарий, сочинение голландского теолога Иоанна Кокцеюса.

См. также 
 Пророк (значения)

Пророки Ветхого Завета